Le patronyme néerlandais Van Brandt provient de brand (feu). 
Il renvoie à un métier en relation avec le feu (tel un charbonnier) ou un endroit où on peut trouver de quoi brûler (tel du bois à brûler).

Il peut se décliner:
 avec un -t final ou un -d, -de ou -dt
 précédé des particules van, van den ou vanden indiquant explicitement une provenance, comparable au français du Feu.
 avec un -n final pluriel ou génitif

Patronyme

Vandenbrande 
 Jean-Philippe Vandenbrande (1955-) est un coureur cycliste professionnel belge.

Vandenbranden 
 Guy Vandenbranden (1926-2014) est un artiste belge.

Van den Brandt / van den Brandt 
 Elke Van den Brandt (1980-) est une femme politique belge.

Van den Brand / van den Brand 
Twan van den Brand (1989-) est un coureur cycliste néerlandais.
Daphny van den Brand (1978-) est une coureuse cycliste néerlandaise.

Van den Brande / van den Brande 
Luc Van den Brande (1945-) est un homme politique belge.
Jacoba van den Brande (1735-1794) est une personnalité.
Julien Van den Brande (1995-) est un 

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand